Конопелька — річка в Україні.
 Конопелька — річка в Росії.
 Конопелька — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район.